Die Liste der Schweizer Spieler in der NHL enthält alle Eishockeyspieler mit Schweizer Staatsangehörigkeit, die mindestens ein Spiel in der regulären Saison der nordamerikanischen National Hockey League, die als beste Profiliga der Welt gilt, absolviert haben.

Die Geschichte der Schweizer in der NHL geht bis ins Jahr 1987 zurück, als mit Ken Baumgartner erstmals ein Spieler mit Schweizer Staatsangehörigkeit ein Spiel in der höchsten nordamerikanische Profiliga absolvierte. Zwar hatte zuvor mit Mike Kaszycki bereits ein späterer Schweizer auf dem Eis gestanden, Kaszycki erhielt die Schweizer Staatsbürgerschaft jedoch erst nach seinen NHL-Einsätzen. David Aebischer gewann schliesslich im Jahr 2001 als erster Schweizer Spieler die nordamerikanische Meisterschaft, den Stanley Cup.

In der folgenden Liste sind alle Schweizer NHL-Spieler aufgeführt, auch wenn die Schweizer Staatsbürgerschaft erst später, beispielsweise neben der kanadischen, angenommen wurde.
Grünlich unterlegte Spieler stehen während der aktuellen Saison im Kader eines NHL-Franchises.

Alphabetische Auflistung

Feldspieler 
Abkürzungen:  Nat = Nationalität/en, Pos = Position, GP = Spiele, G = Tore, A = Assists, Pts = Punkte, PIM = Strafminuten, D = Verteidiger, C = Center, W = Flügel, F = Stürmer, RW = Rechter Flügel, LW = Linker Flügel

Erläuterung:  In der oberen Zeile sind jeweils die Spiele in der regulären Saison angegeben, in der unteren Zeile befindet sich (wenn vorhanden) die Statistik der Playoff-Spiele. Die Statistiken der momentan noch in der NHL aktiven Spieler sind auf dem Stand vom 1. Juli 2022

Torhüter 
Abkürzungen:  Nat = Nationalität/en, GP = Spiele, W = Siege, GAA = Durchschnittlich erhaltene Gegentore, Sv% = Fangquote, SO = Shutouts; Erläuterung:  In der oberen Zeile sind jeweils die Spiele in der regulären Saison angegeben, in der unteren Zeile befindet sich (wenn vorhanden) die Statistik der Playoff-Spiele. Die Statistiken der momentan noch in der NHL aktiven Spieler sind auf dem Stand vom 1. Oktober 2019

Statistik

Reguläre Saison

Play-offs

Stanley-Cup-Sieger 

Bereits 1993 errang mit Paul DiPietro von den Montréal Canadiens ein späterer Schweizer den Stanley Cup. Der Erste, der zu diesem Zeitpunkt allerdings auch die Schweizer Staatsbürgerschaft besass, war David Aebischer mit den Colorado Avalanche in der Saison 2000/01. Der zweite Schweizer Spieler, der die wichtigste Eishockeytrophäe der Welt gewann, war schliesslich Martin Gerber mit den Carolina Hurricanes im Jahr 2006. 2003 und 2007 erreichte der Torhüter zudem mit den Mighty Ducks of Anaheim bzw. den Ottawa Senators zwei Mal das Stanley-Cup-Finale, ohne dieses erfolgreich zu gestalten.
Mark Streit gewann den Stanley Cup im Jahr 2017 mit den Pittsburgh Penguins.

NHL All-Star Games 
Der erste Schweizer Spieler, der an einem NHL All-Star Game dabei war, war Zarley Zalapski, im Jahr 1993. Allerdings besass der Center zu diesem Zeitpunkt lediglich die kanadische Staatsbürgerschaft.

Mark Streit war 2009 schliesslich der erste in der Schweiz geborene Spieler, der an einem All-Star Game teilnahm. Im Jahr 2011 nahm mit Jonas Hiller der erste Schweizer Torhüter an einem All-Star Game teil. Roman Josi ist der Schweizer Rekordteilnehmer, der an den NHL All-Star Game teilgenommen hat (2016, 2019, 2020 und 2022).

Auszeichnungen 
Bisher ist Roman Josi der einzige Schweizer der eine individuelle Auszeichnung bekam.

In der verkürzten Saison 2019/20 wurde Roman Josi nach einer herausragenden Saison mit der James Norris Memorial Trophy als wertvollster Abwehrspieler der Regular Season ausgezeichnet. Mit 65 Punkten (16 Tore, 49 Assists) in 69 Spiele (0,94 Scorerpunkte pro Spiel) war er unter den Verteidigern der Zweiproduktivste in Punkten und Toren. Zusätzlich war er mit Abstand bester Scorer im Team der Nashville Predators. Aber nicht nur in der Offensive brillierte er, so stand er mit einer durchschnittlichen Eiszeit von 25:47 Minuten pro Spiel am drittlängsten aller Spieler auf dem Feld und nur sechs Spieler wiesen eine bessere +/- Bilanz als Josi mit +22 auf. Dank dieser überragenden Werten verwies der Schweizer Victor Hedman und John Carlson (Eishockeyspieler) auf die Plätze.

Auflistung nach Draft-Position 
Der NHL Entry Draft ist eine jährliche Veranstaltung der NHL, bei der die Teams der Liga Rechte an verfügbaren Amateur- und Jugendspielern erwerben (to draft = einberufen, einziehen) können. In jeder Runde des Drafts hat jedes Team einen sogenannten Draftpick, das bedeutet, dass man sich die Rechte an einem Spieler pro Runde sichern kann. Wählbar sind dabei alle 18- bis 20-jährigen nordamerikanischen Amateur- und Jugendspieler, für Europäer gibt es keine Altersgrenze.
(Stand: 2011)

Erläuterung: Dass ein Spieler zwar in einer früheren Runde, dennoch aber an späterer Position gezogen wurde, liegt daran, dass sich die Zahl der auswählenden Teams über die Jahre hinweg vergrössert hat.

Gedraftete Spieler ohne NHL-Einsatz 
Schon 1976 wurde mit Jacques Soguel der erste Schweizer in einem NHL Draft ausgewählt, dieser kam jedoch nie in der höchsten nordamerikanischen Profiliga zum Einsatz. Weitere Spieler mit Schweizer Staatsangehörigkeit, die zwar gedraftet, jedoch nie oder bisher nicht in der NHL eingesetzt wurden, sind in der folgenden Liste aufgestellt:

Siehe auch 
 Liste der deutschen Spieler in der NHL
 Liste der österreichischen Spieler in der NHL

Einzelnachweise 

Schweizer Spieler in der NHL
 
Schweizer Spieler in der NHL